Der Ortsname Rüdigsdorf steht für: 

 Rüdigsdorf (Frohburg), einen Ortsteil der Stadt Frohburg in Sachsen
 Rüdigsdorf (Nordhausen), einen Ortsteil der Großen Kreisstadt Nordhausen in Thüringen

Siehe auch;
 Rüdingsdorf
 Rödigsdorf